En botánica, Cormophyta puede ser equivalente a:
 Tracheophyta, en algunos sistemas de clasificación, definido por la presencia de cormo.
 Embryophyta, en varios sistemas de clasificación.